CEPP — это общепринятая в онкогематологии аббревиатура (акроним) названия одного из режимов химиотерапии. Предназначен для лечения агрессивных лимфом. В отличие от CHOP, этот режим не содержит доксорубицина или аналогичных антрациклинов, поэтому может применяться у пожилых больных и у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Существуют 2 варианта режима CEPP — с добавлением блеомицина — CEPP(B) и без — просто CEPP.

Также этот режим, в отличие от CHOP, не содержит винкристина и может применяться у больных с нейропатиями.

В комбинации с моноклональным антителом ритуксимабом этот режим химиотерапии называется R-CEPP(B).

Режим [R]-CEPP(B) состоит из:
 Ритуксимаба — (R)ituximab — моноклонального антитела, способного уничтожать как здоровые CD20-несущие B-лимфоциты, так и злокачественные;
 Циклофосфамида — (C)yclophosphamide — алкилирующего противоопухолевого препарата;
 Этопозида — (E)toposide — ингибитора топоизомеразы из группы эпиподофиллотоксинов;
 Прокарбазина — (P)rocarbazine — противоопухолевого препарата алкилирующего типа действия;
 Преднизолона — (P)rednisone — глюкокортикоидного гормона, обладающего способностью вызывать апоптоз и лизис лимфоцитов, как нормальных, так и злокачественных;
 Блеомицина — (B)leomycin — противоопухолевого антибиотика.

Режим дозирования

Ссылки 

Режимы химиотерапии при лимфомах